Divizia A (1950) – 33. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna IC Oradea. Nowym mistrzem Rumunii został zespół Flamura Roşie Arad. Tytuł króla strzelców zdobył Andrei Radulescu, który w barwach klubu Flamura Roşie Arad strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1950 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1950 w Rumunii